Лапшиновка — название населённых пунктов в России:

 Лапшиновка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Лапшиновка — село в Татищевском районе Саратовской области.